Frangepán I. István (1359-1388, vagy 1390) vegliai és modrusi gróf
Frangepán II. István (?-1481) vegliai és modrusi gróf, horvát bán
Frangepán III. István (1416-1481, vagy 1484) modrusi gróf, horvát bán
Frangepán IV. István (?-1577) vegliai és modrusi gróf
Frangepán V. István terzsáci gróf